Falk Boden (1960), Oost-Duits wielrenner
 Allison Falk (1987), Amerikaans voetbalster
 Armin Falk (1968), Duits econoom
 Hanna Falk (1989), Zweeds langlaufster
 John Falk (1928–2009), Canadees psycholoog
 Lee Falk (1911–1999), Amerikaans schrijver
 Lisanne Falk (1964), Amerikaans actrice en producent
 Paul Falk (1921–2017), Duits kunstschaatser
 Peter Falk (1927–2011), Amerikaans acteur
 Rasmus Falk (1992), Deens voetballer
 Ria Falk (1922–1986), Duits kunstschaatser
 Richard Falk (1930), Amerikaans rechtsgeleerde
 Robert Falk (1886–1958), Russisch kunstschilder
 Rolf Falk-Larssen (1960), Noors schaatser
 Sebastian Falk (1977), Zweeds schaatser
 Werner Falk (1929), Israëlisch-Amerikaans socioloog
 Falk Willis (1970), Duits jazzdrummer